Der fröhliche Weinberg steht für:

 Der fröhliche Weinberg, Lustspiel von Carl Zuckmayer
 Der fröhliche Weinberg (1927), deutscher Stummfilm von Jakob Fleck
 Der fröhliche Weinberg (1952), deutscher Spielfilm von Erich Engel

Siehe auch:

 Fröhlicher Weinberg, Fernsehsendung